Minièra peut désigner :
Minièra, la localité située dans le département de Loropéni au Burkina Faso
Minièra, la localité située dans le département de Nako au Burkina Faso